Luža může být:
 Luža – ruská řeka
 Luža – víceúčelový sportovně – kulturní areál v obci Archlebov

 příjmení osob
 Bohuslav Luža (1892–1945) – československý politik a poslanec
 Ján Luža (* 1948) – slovenský fotbalista
 Marta Lužová (* 1947) - československá stolní tenistka
 Patrik Luža (* 1972) – slovenský hokejista
 Radomír Luža – česko-americký protinacistický bojovník, politik a historik
 Vojtěch Luža (1891–1944) – český generál a protinacistický odbojář

Česká příjmení